Toponímia:
 Fa  o Fan (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Faaa és una comuna de la Polinèsia Francesa
 Lingüística:
 Fā, lletra de l'alfabet àrab
 fa, codi ISO 639-1 de la llengua persa
 Música:
 Fa, nota musical
Fa major, tonalitat de l'escala major a partir de la nota fa
 Fa menor, tonalitat de l'escala menor a partir de la nota fa
 Fa sostingut major, tonalitat de l'escala major a partir de la nota fa#
 Fa sostingut menor, tonalitat de l'escala menor a partir de la nota fa#
 Física; fA, abreviatura del femtoampere
 Miscel·lània:
 FA, codi IATA de la companyia Safair
 Fa o Xia Fa, emperador de la dinastia Xia de la Xina
 Fa (concepte), és un concepte en filosofia xinesa